Елена (Алёна) Олеговна Буянская () — украинская шашистка. Чемпионка Украины (2013). Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов Украины. Победительница  среди младших кадетов: первенства мира по международным шашкам (2013), серебряный призёр первенства мира (2013) и Европы по шашкам-64 (2013). Член сборной ДНР по шашкам. Мастер спорта Украины

Занималась в ДЮСШ № 1 Донецка. Тренер — Аркадий Иосифович Соботович.

Училась в донецкой школе № 120.

Примечания 

Шашисты Украины
Чемпионы Украины по русским шашкам
Мастера спорта Украины
Мастера спорта по шашкам